Glemstal ist ein geographischer Name:

 Glemstal, das Tal der Glems, rechter Zufluss der Enz bei Unterriexingen, Stadt Markgröningen, im kreisfreien Stuttgart, dem Landkreis Böblingen und dem Landkreis Ludwigsburg in Baden-Württemberg
 Glemstal (Gerlingen), Wohnplatz im oberen Glemstal der Stadt Gerlingen im Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Oberes Glemstal, Wohnplatz im unteren Glemstal der Stadt Ditzingen im Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Mittleres Glemstal, Mittleres Glemstal ist Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Ludwigsburg